Сеф Харабиевич Ниров () — советский и российский тренер по дзюдо. Один из основателей дзюдо в КБАССР. Заслуженный тренер России.

Биография 
 Окончил Ставропольский государственный университет
 Начинал работать тренером по дзюдо в обществе «Динамо», затем в «Спартаке»
 В 1972 году при содействии Нирова в КБАССР открылись секции дзюдо.
 Среди учеников: А. Гаунов, О. Урусов, С. Шогенов, Р. Газаев

Награды 
 Заслуженный тренер России

Память 
 ежегодно в КБР проходит Мемериал Нирова

Примечания 

Дзюдоисты по алфавиту
Тренеры СССР по дзюдо
Тренеры России по дзюдо
Выпускники Ставропольского государственного университета